Miejscowość na Białorusi
 Paszki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Dubrowna
 Paszki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Misiewicze
Paszki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.
Paszki – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

 Miejscowość i gmina na Litwie
 Paszki – wieś w gminie rejonowej Soleczniki, w okręgu wileńskim
 Paszki – gmina w rejonie solecznickim okręgu wileńskiego

 Miejscowość w Rosji
 Paszki – wieś w osiedlu wiejskim Ponizowskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim

Miejscowości w Polsce
 w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski:
 Paszki Duże
 Paszki Małe